

Patronyme 

 Famille de Parseval ;
 Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755-1836), mathématicien français ;
 François-Auguste Parseval-Grandmaison (1759-1834), poète et académicien français ;
 Alexandre Ferdinand Parseval-Deschênes (1790-1860), militaire et homme politique français ;
 Ferdinand von Parseval (1791-1854), général bavarois ;
 August von Parseval (1861-1942), pionnier allemand ;

 Geneviève Delaisi de Parseval (1940-), psychanalyste française.

Autres 

 Banque Dupuy de Parseval, établissement bancaire régional français ;
 Égalité de Parseval, formule mathématique de la théorie des séries de Fourier ;
 Parseval-Sigsfeld, type ballon captif Drachen ;
  (1909-1919), dirigeables de la firme allemande Luft-Fahrzeug-Gesellschaft (LFG).